Непомнящий — російське прізвище. Відомі носії:
 Непомнящий Валентин Семенович (1934—2020) — радянський і російський літературознавець-пушкініст. Доктор філологічних наук. Лауреат Державної премії Російської Федерації (2001).
 Непомнящий Валерій Кузьмович — радянський і російський футбольний тренер і функціонер.
 Непомнящий Микола Валерійович (1979—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Непомнящий Микола Миколайович — радянський і російський письменник, журналіст, публіцист, перекладач, мандрівник - африканіст, член Спілки письменників Росії. 
 Непомнящий Олександр Михайлович — український громадський діяч, фахівець у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та державного управління. 
 Непомнящий Олексій Сергійович — російський та український журналіст. Головний редактор ділової щоденної газети «Капітал».
 Непомнящий Ян Олександрович — російський шахіст, гросмейстер.

Див. також
 Непомнящих Лев Мойсейович
російські прізвища